VA может означать:

Музыка
 Various artists () — часто применяемое «коллективное» имя исполнителей в названиях сборников музыки. Чаще всего встречающееся в названиях сборников именно электронной музыки.
 Voice actor — актёр озвучивания.

Организации
 Vietnam Airlines — национальная авиакомпания Вьетнама.
 Virgin Atlantic Airways — авиакомпания, принадлежащая Virgin Group.
 VA Software Corporation, VA Linux Systems и VA Research — предыдущие названия компании SourceForge, Inc.

География
 Почтовый код штата США Виргиния.
 .va — национальный домен верхнего уровня для Ватикана.

Другое
 Volt-Ampere — вольт-ампер, в системе СИ эквивалентен ватту (Вт)
 VA (MVA — Multi-domain Vertical Alignment, PVA — Patterned Vertical Alignment и их разновидности) — тип матрицы мониторов компьютеров..